Setar bezeichnet

ein persisches Musikinstrument, eine Langhalslaute: Setar (Saiteninstrument)
eine biblische Person: Setar (biblische Person)